Военно-воздушные силы Ганы () — военное подразделение Вооруженных сил Ганы, предназначенное для обеспечения безопасности воздушного пространства, выполнения транспортных миссий, поддержания наземных операций и ведения воздушного боя, а также перевозки правительственных чиновников, включая президента. Совместно с армией и флотом, ВВС составляют Вооруженные силы Ганы, подконтрольные Министерству обороны Ганы.

Всего в ВВС Ганы имеется 38 воздушных судов: два реактивных истребителя Aero L-39 Albatross и 11 вертолётов различных типов и назначений. Некоторое количество воздушных судов не эксплуатируются из-за отсутствия запасных частей.

История 

Военно-воздушные силы Ганы ведут свою историю с 24 июля 1959 года, когда с указа парламента была основана в Аккре авиационная станция для Королевских ВВС Великобритании «Такоради». Она включала в себя штаб, авиационную школу для подготовки лётного состава и школу технической подготовки персонала. Станция разместилась в ангаре № 3 аэропорта Аккры (ныне международный аэропорт «Котока»). Начальником штаба ВВС стал бригадный генерал ВВС Индии К. Джасвант-Сих (). Первыми самолётами, которые использовались на станции были учебные самолёты HAL HT-2. В сентябре 1960 года на должность начальника штаба ВВС Ганы назначен британец Йен Гундри-Вайт () С 1960 года начался набор курсантов из Ганы. После того как ВВС Великобритании приняли на себя управление ВВС Индии и ВВС Израиля, то руководство этих стран оказали содействие в развитии станции. На должность начальника штаба ВВС и начальника станции «Такоради» был назначен коммодор авиации ВВС Великобритании Джон Н. Х. Уитворт. Подготовкой ганских офицеров занимались инструктора из британских ВВС. Школа технической подготовки персонала действовала под руководством израильских инструкторов.

1 марта 1961 года, после обретения независимости Ганы, станция была переформирована в авиабазу ВВС Ганы «Секунде Такоради». В сентябре 1961 года по указу первого президента Ганы Кваме Нкрумы на должность командира авиации и начальника штаба ВВС был назначен уроженец Великобритании с ганскими корнями Джон Эбенезер Самуэль де Графт-Хейфорд (). С этого же года к обучению курсантов подключились инструктора из ВВС Канады. В 1960—1961 годах на авиабазу поступили самолёты производства de Havilland Canada: DHC-1, DHC-2 и DHC-3, а для грузопассажирских перевозок были приобретены самолёты DH.114 Heron 2D. В структуре ВВС Ганы были выделены четыре подразделения: лётное, административное, техническое и обслуживания. В то время ВВС Ганы являлись крупнейшими военно-воздушными силами к югу от Сахары.

В 1962 году по инициативе Кваме Нкрумы, когда-то личный пилот Адольфа Гитлера Ханна Райч, основала национальную школу планерного спорта. С 1962 по 1966 год она также являлась личным пилотом президента. В этот же период были закуплены вертолёты Hughes Helicopters, Westland Scout и реактивные легкие штурмовики/истребители Aermacchi MB-326 итальянского производства. Структура ВВС претерпела изменения: сформированы учебно-тренировочные и транспортные авиационные части, создана эскадрилья учебно-штурмовых самолетов MB-326 и эскадрилья вертолётов. В 1963 году Де Графт-Хейфорд был направлен в Верховную комиссию Ганы в Великобритании в качестве первого военного атташе Ганы. В конце 1965 года база ВВС переехала из ангара № 3 на свое нынешнее место — в лагерь Бирма. В 1967 году отряд ВВС поддержал Конго в борьбе с наёмниками в провинции Катанга.

В 1990-х она прикрывала и поддерживала африканские силы ЭКОМОГ в их операциях в Либерии и Сьерра-Леоне. Внутри страны ВВС доставляли экстренную помощь в чрезвычайных ситуациях, таких как наводнения, обрушившиеся на Гану в 1968 и 1996 годах. Джерри Джон Роулингс, который стал президентом на выборах во время перехода к гражданскому правлению в 1992 году, был капитаном ГАФ во время восстания, стабилизировав национальную ситуацию, которая привела к государственному перевороту в 1981 году и был крайне сбит с толку. Между 1990 и 2000 гг. ВВС также выполняли внутренние рейсы после того, как национальный перевозчик прекратил операционную деятельность. Военно-воздушные силы также проводят медицинскую эвакуацию, инспектируют электросети, проводят воздушную разведку и обеспечивают воздушный транспорт.

Роль 

Роль ВВС Ганы, как она определена в Политике национальной обороны Ганы, заключается в обеспечении «авиатранспорта, воздушной поддержке вооруженных сил Ганы в наступательных операциях и в защите территориального воздушного пространства Ганы». Политика национальной обороны также предусматривает следующие задачи, которые может выполнять ВВС Ганы:
 Поддержание боевой способности к наземному нападению и непосредственная поддержка с воздуха во время боевых действий.
 Оказывать транспортную поддержку Вооруженным силам Ганы.
 Обеспечение мониторинга воздушного пространства Ганы, особенно над исключительной экономической зоной.
 Предоставляет возможность контактных и обзорных поездок.
 Предоставляет VIP услуги авиаперевозок.
 Обеспечение транспортной поддержки для мирных жителей в соответствии с указаниями правительства.
 Оказание услуг по медицинской эвакуации и авиационной помощи.
 Военно-воздушные силы Ганы также несут ответственность за координацию и руководство поисково-спасательными операциями в пределах РПИ Аккры.

Организация 

Генеральный штаб ВВС Ганы и главный авиатранспортный узел расположены в столице страны Аккра. Количество сотрудников на 2020 год составляет около 2000 человек. В структуре находятся: одна штурмовая эскадрилья, три транспортные эскадрильи и одна учебная, сформированы базы тренировок и поддержки. Места дислокации:
 Аккра:
 генеральный штаб
 главное управление
 транспортная авиабаза
 Тамале:
 штурмовая эскадрилья
 тренировочная база
 Такоради:
 учебная эскадрилья
 Кумаси:
 база поддержки

Состав

Техника и вооружение

Техника, выведенная из эксплуатации

Знаки различия

Начальники штаба ВВС Ганы 
 07.1959—08.1960  К. Джасвант-Сих 
 09.1960—10.1960  Йен Гундри-Вайт 
 10.1960—03.1961  Джон Н. Х. Уитворт 
 03.1961—07.1963 / Джон Эбенезер Самуэль де Графт-Хейфорд 
 07.1963—03.1968  Майкл Оту 
 03.1968—01.1971 Napoleon Ashley-Larsen
 01.1971—12.1971 Charles Beausoliel
 12.1971—01.1972 N. Y. R. Ashley-Larsen
 12.1972—11.1976 Charles Beausoliel
 11.1976—06.1979 George Yaw Boakye
 06.1979—12.1979 F. W. K. Klutse
 12.1979—05.1980 J. E. Odaate-Barnor
 05.1980—01.1982 K. K. Pumpuni
 01.1982—12.1982 E. A. A. Awuviri
 12.1982—06.1988 J. E. A. Kotei
 06.1988—06.1992 Harry Dumashie
 06.1992—02.2001 John Asamoah Bruce
 02.2001—01.2005 Edward Mantey
 05.2005—02.2009 Julius Boateng
 02.2009—01.2016 Michael Samson-Oje
 01.2016—01.2019 Maxwell Nagai
 01.2019— Marshal Frank Hanson

Литература

Ссылки 
  gaf.mil.gh — официальный сайт ВВС Ганы
 Embraer Defense & Security sells five A-29 Super Tucano to the Ghana Air Force
 https://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/2004/2004-09%20-%202352.html
 https://www.flightglobal.com/news/articles/insight-from-flightglobal-world-air-forces-on-the-r-432247/

Примечания 

Вооружённые силы Ганы
Гана